Ши́бер ():

 Шиберная задвижка — трубопроводная арматура, а также деталь кассеты крупноформатных фотоаппаратов.

Персоналии 
 Шибер, Вальдемар (род. 1927) — немецкий музыкант.
 Шибер, Пьер (?—?) — бельгийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1920 года.
 Шибер, Юлиан (род. 1989) — немецкий футболист.